Javornik bezeichnet Orte in

Bosnien-Herzegowina

 Javornik, ein Dorf in der Verbandsgemeinde Vareš im Kanton Zenica-Doboj

 Javornik, einen Berg in der Nähe von Tuzla

in Kroatien

 Javornik, ein Dorf in der Gemeinde Dvor in der Gespanschaft  Sisašk-Moslavina,

in Slowenien

 Javornik, bei Idrija; Gemeinde (Občina) Idrija
 Javornik, eigentlich Slovenski Javornik, ein Dorf in der Gemeinde (Občina) Jesenice (deutsch: Aßling)
 Javornik bei Kranj; (deutsch: Jauerburg bei Krainburg), Gemeinde (Občina) Kranj
 Javornik bei Štore; ein Dorf in der Gemeinde (Občina) Štore

 Javorne, einen Bach in den Karawanken, der in die Jezernica mündet

Tschechien

Javorník (Jauernig), Stadt im Okres Jeseník, Tschechien
Javorník nad Veličkou (Jawornik), Gemeinde im Okres Hodonín, Tschechien
Javorník u Vlašimi (Jawornik), Gemeinde im Okres Benešov, Tschechien
Javorník u Svitav (Mohren), Gemeinde im Okres Svitavy, Tschechien
Javorník u Vysokého Mýta (Jawornik), Gemeinde im Okres Ústí nad Orlicí, Tschechien
Javorník (Jawornik), Ortsteil der Gemeinde Čtyřkoly, Okres Benešov, Tschechien
Javorník u Českého Dubu (Jawornik), Ortsteil der Gemeinde Proseč pod Ještědem, Okres Liberec, Tschechien
Javorník u Dlouhého Mostu (Jaberlich), Ortsteil der Gemeinde Dlouhý Most, Okres Liberec, Tschechien
Javorník u Stach (Ahornberg), Ortsteil der Gemeinde Vacov, Okres Prachatice, Tschechien
Javorník (Rudník) (Mohren), Ortsteil der Gemeinde Rudník, Okres Trutnov, Tschechien

Javorník (Böhmerwald) (Ahornberg), 1066 m hoher Berg bei Kašperské Hory
Javorník (Jeschkengebirge) (Jaberlich), 684 m hoher Berg bei Dlouhý Most, Tschechien
Javorník-Gebirge, ein Gebirgszug in der westlichen Slowakei an der Grenze zu Tschechien

 Javornický potok, linker Zufluss zur Raczyna in Tschechien und Polen

Javornik ist der Familienname von:

 Helena Javornik (* 1966), slowenische Langstreckenläuferin
Siehe auch
Jawornik
Jauernick